

Carriera 
Cresciuto nel settore giovanile di UOR Simferopol e KFU Simferopol, nel 2016 viene acquistato dal , dove gioca per quattro stagioni nel campionato della Crimea, non riconosciuto da UEFA e FIFA. Nel 2020 si trasferisce all', nella seconda divisione russa. L'anno successivo viene ingaggiato dall', sempre in seconda divisione, con cui ottiene anche la promozione in massima serie. Esordisce in Prem'er-Liga il 16 luglio 2022, nell'incontro perso per 2-4 contro il . Il 23 luglio successivo, mette a segno una tripletta nella vittoria per 3-0 ai danni dell'.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 14 agosto 2022.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale russa